Botànica:
 Savina arbres del gènere Juniperus de fulles esquamoses   
 Savina comuna, savina negra, savina marítima o simplement savina (Juniperus phoenicea), arbre o arbust 
 Savina muntanyenca, savina xaparra, savina de muntanya o ginebre-savina (Juniperus sabina), espècie nativa de les muntanyes del centre i sud d'Europa i oest i centre d'Àsia
 Savina turífera (Juniperus thurifera), espècie d'arbre perenne de la família de les cupressàcies
 Toponímia:
 Savina (Alts Alps), municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. Luserna
 La Savina, nucli urbà a l'illa de Formentera
 Cantó de Savina, cantó al districte de Gap del departament dels Alts Alps (França)
 Serrat de la Savina, serrat per on discorre al terme municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)